Yuyuan ist:

 eine verbreitete Fehlschreibung für Yu Yuan, Gärten in Shanghai und Peking, siehe Yu Yuan (Shanghai) und Yu Yuan (Peking);
 das Straßenviertel Yuyuan (豫园街道) des Stadtbezirks Huangpu der Stadt Shanghai, in dem auch der Shanghaier Yu Yuan liegt, siehe Yuyuan (Huangpu);
 die Einwohnergemeinschaft Yuyuan (榆苑社区) im Straßenviertel Zhongguancun der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Yuyuan (Zhongguancun).